Сидар Блаф има више значења:
 Сидар Блаф (Алабама)
 Сидар Блаф (Вирџинија)